Vadász Éva (1943) tőrvívó
 Vadász Éva (1955) modell, manöken